|-
| 66301 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66302 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66303 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66304 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66305 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66306 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66307 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66308 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66309 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66310 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66311 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66312 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66313 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66314 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66315 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66316 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66317 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66318 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66319 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66320 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66321 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66322 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66323 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66324 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66325 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66326 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66327 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66328 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66329 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66330 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66331 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66332 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66333 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66334 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66335 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66336 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66337 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66338 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66339 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66340 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66341 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66342 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66343 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66344 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66345 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66346 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66347 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66348 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66349 - || || 13 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66350 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66351 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66352 - || || 13 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66353 - || || 13 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66354 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66355 - || || 15 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66356 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66357 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66358 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66359 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66360 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66361 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66362 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66363 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66364 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66365 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66366 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66367 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66368 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66369 - || || 13 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66370 - || || 13 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66371 - || || 13 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66372 - || || 13 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66373 - || || 13 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66374 - || || 13 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66375 - || || 13 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66376 - || || 13 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66377 - || || 13 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66378 - || || 13 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66379 - || || 14 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66380 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66381 - || || 13 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66382 - || || 13 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66383 - || || 13 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66384 - || || 13 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66385 - || || 13 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66386 - || || 15 de maig, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 66387 - || || 7 de maig, 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 66388 - || || 18 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66389 - || || 16 de maig, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 66390 - || || 17 de maig, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 66391 - || || 20 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66392 - || || 18 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66393 - || || 18 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66394 - || || 18 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66395 - || || 18 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66396 - || || 18 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66397 - || || 18 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66398 - || || 18 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 66399 - || 1999 LH || 5 de juny, 1999 || Baton Rouge || W. R. Cooney Jr., M. Hess
|-
| 66400 - || || 9 de juny, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
6